Голубогла́зка:
 Голубоглазка — персонаж различных сказок.
 Голубоглазка, или Сисюринхий () — род растений семейства .
 Голубоглазка () — английское общеупотребительное название растений рода  семейства .
  — порода кошек с голубыми глазами.

  (Pseudomugilidae) — семейство рыб отряда Атеринообразные.

См. также 
 Синеглазка (значения)